Termin GOT ima više značenja.

 Geranil-pirofosfat—olivetolinska kiselina geraniltransferaza, enzim
 Gotski jezik, -{ISO}- 639-2 kod